Theagész, az ókorban két, ma már kevéssé ismert görög filozófus neve.

1. Theagész, Újpüthagoreus filozófus, aki Peri aretón címen írt egy mára elveszett munkát.

2. Theagész, Szókratész tanítványa, akiről egy platóni dialógust neveztek el. Platón apológiájában már mint elhunytat említi. Szintén Platón szerint Theagészt testi gyengesége elvonta az állami ügyektől, s ezért kezdett filozófiával foglalkozni.

Források

Ókori görög filozófusok